Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2004 го́да () — 13-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Турнирная таблица

* Два матча так и не были сыграны.Команда «Юрмала-2» квалифицировалась, но отказалась от участия в финальном турнире.

Курземе 
Турнирная таблица

* Один матч так и не был сыгран.

Латгале 
Турнирная таблица

Земгале 
Турнирная таблица

Видземе 
Турнирная таблица

* Один матч так и не был сыгран.

Северо-Восточная Латвия 
Турнирная таблица

Плей-офф

Латгале/Земгале 

|}
Команде «Лауцесе/ДЮСШ» было предоставлено место в финальном турнире, в связи с тем, что команда «Юрмала-2» отказалась от участия в нём.

Видземе/Северо-Восточная Латвия 
Полуфиналы

Финал

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2004
 Первая лига Латвии по футболу 2004
 Кубок Латвии по футболу 2004

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

2004
Футбол в Латвии в 2004 году